Gryphon est un groupe rock progressif britannique.
 Gryphon est une planète de fiction de l'Honorverse.
 Le BGM-109G Gryphon est un missile de croisière nucléaire.

Voir aussi